Ícone - em inglês, icon
Ou ainda:
Icon (linguagem de programação)
Icon (Marvel Comics)
Índice de Consumo

Música
Icon (álbum de Billy Ray Cyrus)
Icon (álbum de Bryan Adams)
Icon (álbum de Nirvana)
Icon (álbum de Paradise Lost)

Desambiguação